Osoby o tym nazwisku:
 George Finnegan − amerykański bokser, olimpijczyk
 Michael Finnegan − belizeński polityk, poseł i minister

Zobacz też 
 Finneganów tren
 Finnegan’s Wake